Daniela, Magyarországon anyakönyvezhető női keresztnév
 Daniella, Magyarországon anyakönyvezhető női keresztnév
 Daniéla, Magyarországon anyakönyvezhető női keresztnév
 Daniela, az araszolók családjának egyik neme
Művészet
 Daniela, a Venevisión 1976-os teleregénye
 Daniela, a Telemundo 2002-es teleregénye
egyéb
 MSC Daniela, panamai konténerszállító hajó